Šmihel (gmina Laško)
 Šmihel (gmina Nova Gorica)
 Šmihel – wieś w Słowenii, gmina Pivka